Генез — название, сокращение и часть сложных слов обозначающая процессы возникновения. 

Может означать:
 Genes (журнал)
 Genes & Development (журнал)
 Генез вида
 Генез заболевания
 Генез космоса
 Генез ритма
 Лихорадка неясного генеза
 Инфекционный генез

…генез 

 Антропогенез
 Биогенез
 Гидрогенез
 Гипергенез
 Гистогенез
 Диагенез
 Катагенез
 Космогенез
 Литогенез
 Механогенез
 Онтогенез
 Партеногенез
 Педогенез
 Рудогенез
 Сингенез
 Филогенез
 Этногенез
И прочее

См. также 
 Генезис
 Генезий
 Происхождение

Ссылки 
 Генез в БРЭ.